Nicolas Huet ist der Name folgender Personen:

* Nicolas Huet (* 1976), französischer Snowboarder
 Nicolas Huet I. (1718–nach 1788), französischer Maler 
 Nicolas Geneviève Huet (1767–1830), französischer Maler und Graveur